Змагання з семиборства серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019 у Досі проходили 2-3 жовтня на стадіоні «Халіфа».

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Беззаперечною фавориткою у жіночому багатоборстві вважалась олімпійська чемпіонка та переможниця останніх світової та європейської першостей Нафіссату Тіам, яка, крім всього впродовж сезону встановила низку особистих рекордів у окремих дисциплінах семиборства, на вершині яких був стрибок у висоту на 2,02, що стало новим вищим світовим досягненням серед багатоборок.

Результати 

Травмою Нафіссату Тіам сповна скористалась британка Катаріна Джонсон-Томпсон, додавши до минулорічного «золота» зимової світової першості перемогу в Досі.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 

Ж
2019